The Queen kan avse:

Drottning Elizabeth II
The Queen (film) – brittisk/fransk/italiensk film från 2006
The Queen (album av Dalida)
The Queen (album av Velvet)
The Queen (sång) – en poplåt skriven av Henrik Janson och Tony Nilsson och framförd av Velvet i den svenska Melodifestivalen 2009

Se även
 Queen (olika betydelser)